Nežádoucí účinky jsou vedlejší účinky léčivého přípravku, které jsou pro organismus nepříznivé. Zamýšlené kladné účinky mohou převážit ty negativní (např. chemoterapie) jen v jistých případech (nikoli u zdravého člověka), a proto může být nesprávné užívání problematické (např. antibiotická rezistence, zneužívání návykových látek, závislost na lécích).

Odkazy

Reference

Související články 
toxicita

Lékařská terminologie
Léčiva